Bruzda Rolanda – bruzda środkowa mózgu leżąca na powierzchni wypukłej mózgu. Zaczyna się na brzegu grzbietowym mniej więcej w jej połowie i biegnie ku dołowi i do przodu. Oddziela płat czołowy od płata ciemieniowego.

Zobacz też 
Padaczka Rolanda

Bibliografia  
Wielki Słownik Medyczny

Mózgowie